Gföhler steht für:

 Gföhler (Gemeinde Wienerwald), Ort bei Grub, Gemeinde Wienerwald, Bezirk Mödling, Niederösterreich

Gföhler ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Gföhler (* 1994), Schweizer Weitspringer
 Willibald Gföhler (* 1955), österreichischer Nationalratsabgeordneter (Grüne)

Siehe auch: 
 Gföhl